Weddig ist der Familienname folgender Personen:

 Christian August von Weddig (1772–1826), deutscher Soldat
 Ebba Weddig-Dettenberg (1908–?), deutsche Malerin und Grafikerin
 Georg Friedrich von Weddig (1654–1721; auch von Wedigen), preußischer Hofrat und Geheimsekretär 
 Max von Weddig (1848–1920), deutscher Generalmajor

Siehe auch:
 Weddige
 Wedig
 Wettig